Бучманы́ () — посёлок городского типа в Олевском районе Житомирской области Украины.

История 
В 1983 году село получило статус посёлка городского типа.

В январе 1989 года численность населения составляла 1077 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 712 человек.

Основное предприятие пгт: Бучманский торфозавод, филиал предприятия «Житомирторф» (ликвидирован).

Транспорт 
Ближайшая ж/д станция Белокоровичи находится в 7 км от посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 
 Погода в пгт Бучманы 
  Данные про основное предприятие пгт Бучманы

Населённые пункты Олевского района
Посёлки городского типа Житомирской области